Molekulska formula -{C3H7NO}- se može odnositi na:

 1-Amino-2-propanon
 Deuteraterisani DMF
 Dimetilformamid
 Oksazolidin